Kellerhaus ist der Name folgender Orte:

in Baden-Württemberg:
 Kellerhaus (Abtsgmünd), Hof im Gemeindeteil Neubronn von Abtsgmünd, Ostalbkreis
 Kellerhaus (Ellwangen), Wohnplatz im Stadtteil Rindelbach von Ellwangen, Ostalbkreis
 Kellerhaus (Schwäbisch Gmünd), Wohnplatz im Stadtteil Bettringen von Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis

in Bayern:
 Kellerhaus (Arnstorf), Ortsteil von Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn
 Kellerhaus (Kronach), Wohnplatz der Stadt Kronach, Landkreis Kronach
 Kellerhaus (Lichtenau), Ortsteil von Lichtenau, Landkreis Ansbach
 Kellerhaus (Mantel), Ortsteil von Mantel (Markt), Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Kellerhaus (Speinshart), Ortsteil von Speinshart, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Kellerhaus (Treuchtlingen), Ortsteil von Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Kellerhaus (Wüstung, Dornheim), Hofwüstung auf dem Gebiet von Dornheim, Iphofen, Landkreis Kitzingen

Kellerhaus ist der Name folgenden Gebäudes:

in Bayern:
 Kellerhaus (Kempten), Gebäude in Kempten (Allgäu)
Siehe auch:
 Keller House
 Kellerhäuser